Players Championship 2022 – dziesiąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2021/2022. Turniej ten rozegrany zostanie w dniach 7-13 lutego 2022 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 125 000
II miejsce: £ 50 000
Półfinalista: £ 30 000
Ćwierćfinalista: £ 15 000
Runda 1: £ 10 000

Najwyższy break turnieju: £ 10 000

Pula nagród: £ 385 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 141  Kyren Wilson
 139, 135, 132, 123, 103, 100  Yan Bingtao
 137, 126, 115  Barry Hawkins
 134, 108, 101  John Higgins
 130, 116, 114, 107, 105, 100  Neil Robertson
 127  Ronnie O’Sullivan
 123  Ricky Walden
 107, 103, 102  Mark Williams
 102  Jimmy Robertson

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Players Championship 2022 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

2022 w Anglii
2022 w snookerze
Rankingowe turnieje snookerowe
Wolverhampton